Le sigle PMP peut signifier :
 Paris-Montparnasse, une gare parisienne ;
 Parti Mouvement populaire, un parti politique roumain ;
 Pas mon problème, un terme d'argot Internet ;
 pied mesure de planche, une unité utilisée pour caractériser la production des bois de sciage ;
 plateau médio-pacifique, un grand plateau océanique situé au centre de l'océan Pacifique Nord ;
 polyméthylpentène, un polymère thermoplastique ;
 , un appareil transportable qui est capable de jouer du contenu multimédia (voir Baladeur numérique) ;
 procédé à mousse perdue, un procédé de moulage par modèle perdu utilisé en fonderie ;
 Project Management Professional, une certification en gestion de projets, gérée par le Project Management Institute ;
 PMP (pont flottant), un pont flottant du génie militaire russe.
 , un parti politique philippin.